

Anno 
 1920 – (MCMXX in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1920 a.C. 
 Anni 1920 – decennio che comprende gli anni dal 1920 al 1929 inclusi

Astronomia 
 1920 Sarmiento – asteroide della fascia principale del sistema solare

Matematica 
 1920 – numero naturale

Musica 
 1920 – album di Achille Lauro del 2020